Нео́н-сюр-Крёз () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юго-запад от Парижа, 150 км на юго-запад от Орлеана, 60 км на запад от Шатору.

Население 
Население — 394 человека (2007).

Достопримечательности 
 Галло-римское поселение
 Замок Неон (), XV век
 Феодальный замок Союдэн (), XII и XV века, перестроен в XX веке
 Замок Камюзеттер ()
 Церковь Сен-Винсент ()
 Каменный крест с Христом и Пьета

Известные люди, связанные с городом 
 Анри Дютроше (1776—1847) — врач, ботаник и физиолог. Родился в Неон-сюр-Крёз.

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini